Рушановская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 77 километрах на север от города Вельска , на левом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Ирзеньга, и на противоположенном берегу деревня Андрейковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2407» как «Русановская(Рябовская)». Насчитывала 8 дворов, 23 жителя мужского пола и 30 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Чадромского сельского общества Леонтьевской волости. На момент переписи в селении Рустановская находилось 9 хозяйств, в которых проживало 32 жителя мужского пола и 36 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»